Василисин — фамилия и топоним.

Топоним 
Василисин — остров в заливе Малое Онего Онежского озера.

Известные носители 
 Александр Василисин — член банды братьев Челышевых, один из фигурантов дела об убийстве Михаила Маневича.
 Василисин, Сергей Дмитриевич (1910—1941) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.